Algarve Cup 2015 var den 22:a upplagan av fotbollsturneringen för damlandslag och spelades mellan den 4 och 11 mars 2015 i Algarve, Portugal. USA vann turneringen efter finalvinst mot Frankrike med 2–0. Det var USA:s tionde vinst i Algarve Cup, medan Frankrike spelade sin allra första final. Tyskland besegrade Sverige med 2-1 i tredjeprismatchen.

Förklaring till placeringsmatcher 
Finalen spelades mellan Gruppvinnaren med högst poäng och Gruppvinnaren med näst högst poäng.
Match om tredjeplats spelades mellan Gruppvinnaren med lägst poäng och Grupptvåan med högst poäng.
Match om femteplats spelades mellan Grupptvåan med näst högst poäng och Grupptvåan med lägst poäng.
Match om sjundeplats spelades mellan Grupptrean med högst poäng och Grupptrean med näst högst poäng.
Match om niondeplats spelades mellan Grupptrean med lägst poäng och Gruppfyran med högst poäng.
Match om elfteplats spelades mellan Gruppfyran med näst högst poäng och Gruppfyran med lägst poäng.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsmatcher

Ranking

Siffrorna längst till vänster visar vilken placering lagen slutade på i respektive grupp.

11:e plats

9:e plats

7:e plats

5:e plats

3:e plats

Final

Källor
 Algarve Cup 2015 på svenskfotboll.se
 FPF. Algarve Cup Match and Results 
 Algarve Cup 2015 Fixtures på womenssoccerunited.com

Fotnoter

2015 i Portugal
2015
Fotbollsåret 2015